Семенець Анатолій Демидович (18 січня 1936 року, с. Тарасовичі Києво-Святошинського району Київської області) — самодіяльний поет, автор-виконавець власних творів.

Життєпис 
Семенець Анатолій Демидович народився 18 січня 1936 року в с. Тарасовичі Києво-Святошинського району Київської області в селянській родині.

Після середньої школи(1953) закінчив Київський гірничий технікум: технік-будівельник.

1976 — закінчив Львіський політехнічний інститут за фахом: інженер-будівельник.

Понад 50 років працював будівельником Київщини на різних посадах: майстер, виконроб, старший виконроб, начальник управління.

1991 — пенсіонер.

Проживає в м. Березань Київської області

Творча діяльність 
Писати поезію почав після 1988 року.

2016 року видав книгу «Моя поезія».

Громадська діяльність 
Один з перших своїх віршів «Наші страждання та відродження України» прочитав на мітингу на площі в районному центрі смт Баришівка.

Понад двадцять років співав в Баришівському хорі ветеранів «Вересень-життя».

Активно виступає з поезіями перед дітьми і молоддю м. Березань, Київської області.

Відзнаки 
2013 — лауреат 1 премії ім. Остапа ВИШНІ фестивалю «Грунські усмішки» на Сумщині

2014,березень — лауреат 1 премії конкурсу гумору ім. Павла Глазового

2014,травень — лауреат 1 премії фестивалю-конкурсу «Львівська рапсодія»

2014,вересень — лауреат 1 премії 7-го Всеукраїнський конкурс виконавців гумору і сатири ім. Андрія Сови(м. Одеса).

2014,12 травня — почесне звання Творчої Спілки «АДЕМУ» — «Заслужений артист естрадного мистецтва України»

Джерела 
Семенець А. Д. Моя поезія. Збірка віршів.-К.:Талком,2016.-82 с.ISBN 978-617-7133-93-2

https://archive.org/stream/NiD_newspaper/621-22--15--10--2015--42-43_djvu.txt

Посилання 
http://slovoprosvity.org/2015/10/29/do-172-i-richnici-poezii-rozrita-mogila/

http://www.berezan-school4.edukit.kiev.ua/biblioteka/

https://visitkherson.gov.ua/cikavi-propozici/xv-vseukrainskij-konkurs-vikonavciv-i-avtoriv-gumoru-i-satiri-im-a-k-sovi/